Bosnisch voetbalelftal (mannen)
 Bosnisch voetbalelftal (vrouwen)
 Bosnisch voetbalelftal onder 21 (mannen)